Овда:
 Овда — злой дух в марийской мифологии.
 Овда — международный аэропорт в 60 км к северу от Эйлата, Израиль.